Bruno Iori (* 1922 in Meran; † 1970 ebenda) war ein italienischer Dokumentarfilmer und Filmregisseur.

Fiori arbeitete hauptsächlich als Assistent für den Dokumentaristen Adriano Zancarella und drehte neben einem abendfüllenden dokumentarischen Streifen 1957 einen auf junges Publikum zielenden Spielfilm als Regisseur, La verde età, der von den Kritikern lauwarm aufgenommen wurde.

Filmografie (Auswahl) 
 1957: La verde età

Weblinks

Einzelnachweise 

Dokumentarfilmer
Filmregisseur
Drehbuchautor
Person (Meran)
Italiener
Geboren 1922
Gestorben 1970
Mann